

Geografia
 Cosson – fiume del centro della Francia

Persone
 Ernest Cosson – botanico francese
 Victor Cosson – ciclista su strada, pistard e ciclocrossista francese